Le Peletier steht für

 eine Station der Métro in Paris, siehe Le Peletier (Métro Paris)
 Salle Le Peletier, die Spielstätte der Pariser Oper 1823–1871

Le Peletier oder Lepeletier ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Louis Michel Le Peletier (1770–1845), französischer Entomologe
 Félix Lepeletier (Ferdinand Louis Felix Le Peletier de Saint-Fargeau; 1767–1837), Politiker während der Französischen Revolution und während des Ersten Kaiserreiches
 Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau (1760–1793), Politiker während der Französischen Revolution

Siehe auch:
 Peletier
 Pelletier